

Добрич () — місто в Добрицькій області. Входить до складу общини Добрич.
 Добрич () — община в Добрицькій області.
 Добрич () — село в Хасковській області. Входить до складу общини Димитровград.
 Добрич () — село в Ямбольській області. Входить до складу общини Єлхово.